Gnorimosphaeroma är ett släkte av kräftdjur. Gnorimosphaeroma ingår i familjen klotkräftor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Klotkräftor
Gnorimosphaeroma